

Classifica

Risultati

Classifica marcatori
4 reti
 Paul Van Himst

3 reti

 Jacques Stockman
 Fleury Di Nallo
 Georges Lech

 Charly Loubet
 Janusz Żmijewski

2 reti

 Roger Claessen
 Johan Devrindt
 Johnny Thio

 Robert Herbin
 Lucjan Brychczy

 Ryszard Grzegorczyk
 Włodzimierz Lubański

1 reti

 Wilfried Puis
 André Guy
 Yves Herbet

 Hervé Revelli
 Jean Klein
 Andrzej Jarosik

 Jan Liberda
 Jerzy Sadek
 Zygfryd Szołtysik

Collegamenti esterni 
 
 

 
 1968